Korpusy armijne (ogólnowojskowe) noszące numer „14”:

Austro-węgierski
 14 Korpus (1883–1918)

Rosyjski
 14 Korpus Armijny Imperium Rosyjskiego

Niemiecki
 XIV Korpus Armijny (niemiecki)